Dermek se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Aurel Dermek
 A. Dermek